Spójność to najogólniej pojęta, pewna jednocząca zgodność, która może występować w relacjach pomiędzy ciałami fizycznymi, ich własnościami (zachowaniami) lub też między pojęciami (obiektami abstrakcyjnymi), np. w rozumowaniu.

To czy coś jest spójne zależy od przyjętych kryteriów zgodności. W różnych zastosowaniach termin ten odwołuje się do różnych kontekstów.

 w filozofii: spójność (koherencja)
 w fizyce: 
 spójność wewnętrzna (kohezja) materiałów
 spójność fal (koherencja fal), światło spójne
 w informatyce: 
 spójność (integralność)
 w matematyce:
 graf spójny
 spójność przestrzeni topologicznej
 relacja spójna
 w metrologii: spójność pomiarowa 
 w psychologii:
 poczucie spójności
 Spójność – w NLP
 w socjologii: spójność grupy